I maestri di rampone (Down to the Sea in Ships) ‒ film del 1922 diretto da Elmer Clifton
Naviganti coraggiosi (Down to the Sea in Ships) ‒ film del 1949 diretto da Henry Hathaway